bł. Kolumba z Rieti (1467–1501) – włoska dominikanka
 bł. Kolumba Kang Wan-suk (1761–1801) – koreańska męczennica
 bł. Kolumba Gabriel (1858–1926) – założycielka Zgromadzenia Benedyktynek od Miłości

Zobacz też: Święta Kolumba